XIX-й Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Вильнюсе по круговой  системе. В нём приняли участие 20 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. 

Чемпионом страны во второй раз стал Анатолий Гантварг. Второе место у Александра Могилянского, на третьем месте Вячеслав Щёголев.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1973
Спортивные соревнования в Вильнюсе
1973 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1973 году
Спорт в Литве в 1973 году
Соревнования по шашкам в Литве